Der Begriff French Dressing hat mehrere Bedeutungen:

 ein Synonym für Vinaigrette
 eine Bezeichnung für unterschiedliche Salatsaucen, die unter anderem auf Basis von Sahne, Joghurt oder auch Mayonnaise, Tomatenmark oder Ketchup hergestellt sein können